COLP est un acronyme qui peut signifier: 
 Connected Line identification Presentation (terme utilisé en téléphonie afin de décrire le fait que le numéro de l'appelé apparait sur le téléphone de l'appelant - voir CONP)
 City Of London Police 
 Central Ohio LAN Party

Colp peut faire référence à :
 Colp, un village dans l’Illinois aux États-Unis ;
 Colp, un hameau de la ville de Drogheda, dans le comté de Louth en Irlande.